Derval O’Rourke (ur. 1981) – irlandzka lekkoatletka
 Edward O’Rourke (1876–1943) – polski duchowny katolicki, biskup gdański, hrabia
 Heather O’Rourke (1975–1988) – amerykańska aktorka dziecięca
 Jim O’Rourke (ur. 1969) – amerykański muzyk i producent
 Józef Korneliusz O’Rourke (1772–1849) – rosyjski generał
 Karol Marian O’Rourke (1861–1946) – rosyjski hrabia
 Konrad O’Rourke (1542–1579) – irlandzki franciszkanin i męczennik
 Mike O’Rourke (ur. 1955) – nowozelandzki lekkoatleta
 Steve O’Rourke (1940–2003) – brytyjski menedżer muzyczny

Zobacz też 
 Księżniczka O’Rourke